Того року турнір проводився вперше.

Ксенія Нолл і Петра Мартич hanno sconfitto Ралука Олару і Іпек Сойлу per 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

  Ралука Олару /  Іпек Сойлу (фінал)
  Чжань Цзіньвей /  Рената Ворачова (чвертьфінал)

  Юлія Глушко /  Паула Канія (півфінал)
  Ксенія Нолл /  Петра Мартич (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 
 

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 2016